Chengnan bezeichnet:

 Chengnan (Jiaocheng) (城南镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Jiaocheng in der chinesischen Provinz Fujian
 Chengnan (Linshui) (城南镇), Großgemeinde im Kreis Linshui in der chinesischen Provinz Sichuan
 Chengnan (Shixing) (城南镇), Großgemeinde der Stadt Shixing in der chinesischen Provinz Guangdong
 Chengnan (Wenling) (城南镇), Großgemeinde der Stadt Wenling in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Chengnan (Yingshan) (城南镇), Großgemeinde im Kreis Yingshan in der chinesischen Provinz Sichuan
 Chengnan (Yu’an) (城南镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Yu’an in der chinesischen Provinz Anhui
 Chengnan (Daxiang) (城南乡), Gemeinde im Stadtbezirk Daxiang in der chinesischen Provinz Hunan
 Chengnan (Linxiang) (城南乡), Gemeinde der Stadt Linxiang in der chinesischen Provinz Hunan
 Chengnan (Ninghua) (城南乡), Gemeinde im Kreis Ninghua in der chinesischen Provinz Fujian
 Chengnan (Xi) (城南乡), Gemeinde im Kreis Xi in der chinesischen Provinz Shanxi
 Chengnan (Xinchang) (城南乡), Gemeinde im Kreis Xinchang in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Chengnan (Yizhang) (城南乡), Gemeinde im Kreis Yizhang in der chinesischen Provinz Hunan
 Chengnan (Beiliu) (城南街道), Straßenviertel der Stadt Beiliu im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Chengnan (Changle) (城南街道), Straßenviertel im Kreis Changle in der chinesischen Provinz Shandong
 Chengnan (Changping) (城南街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Changping der chinesischen Hauptstadt Peking
 Chengnan (Chaoyang) (城南街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Chaoyang in der chinesischen Provinz Guangdong
 Chengnan (Chuanhui) (城南街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Chuanhui in der chinesischen Provinz Henan
 Chengnan (Duanzhou) (城南街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Duanzhou in der chinesischen Provinz Guangdong
 Chengnan (Fu’an) (城南街道), Straßenviertel der Stadt Fu’an in der chinesischen Provinz Fujian
 Chengnan (Fucheng) (城南街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Fucheng in der chinesischen Provinz Sichuan
 Chengnan (Hailing) (城南街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Hailing in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Chengnan (Hecheng) (城南街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Hecheng in der chinesischen Provinz Hunan
 Chengnan (Hunjiang) (城南街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Hunjiang in der chinesischen Provinz Jilin
 Chengnan (Jiangcheng) (城南街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Jiangcheng in der chinesischen Provinz Guangdong
 Chengnan (Jingyang) (城南街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Jingyang in der chinesischen Provinz Sichuan
 Chengnan (Jingzhou) (城南街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Jingzhou in der chinesischen Provinz Hubei
 Chengnan (Lianjiang) (城南街道), Straßenviertel der Stadt Lianjiang in der chinesischen Provinz Guangdong
 Chengnan (Linxia) (城南街道), Straßenviertel der Stadt Linxia in der chinesischen Provinz Gansu
 Chengnan (Nanhu) (城南街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Nanhu in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Chengnan (Qianjiang) (城南街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Qianjiang der chinesischen Stadt Chongqing
 Chengnan (Qingjiangpu) (城南街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Qingjiangpu in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Chengnan (Rugao) (城南街道), Straßenviertel der Stadt Rugao in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Chengnan (Samzhubzê) (城南街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Samzhubzê im Autonomen Gebiet Tibet, Volksrepublik China
 Chengnan (Shizhong) (城南街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Shizhong in der chinesischen Provinz Sichuan
 Chengnan (Taiping) (城南街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Taiping in der chinesischen Provinz Liaoning
 Chengnan (Taobei) (城南街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Taobei in der chinesischen Provinz Jilin
 Chengnan (Tonglu) (城南街道), Straßenviertel im Kreis Tonglu in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Chengnan (Wanxiu) (城南街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Wanxiu im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Chengnan (Wuling) (城南街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Wuling in der chinesischen Provinz Hunan
 Chengnan (Wuzhong) (城南街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Wuzhong in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Chengnan (Xingren) (城南街道), Straßenviertel im Kreis Xingren in der chinesischen Provinz Guizhou
 Chengnan (Xixiang) (城南街道), Straßenviertel im Kreis Xixiang in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Chengnan (Yueqing) (城南街道), Straßenviertel der Stadt Yueqing in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Chengnan (Yushui) (城南街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Yushui in der chinesischen Provinz Jiangxi